Zawiszyn peut désigner en Pologne :

 Zawiszyn, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Zawiszyn, village de la voïvodie de Mazovie
 Zawiszyn, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie